De Beker van Finland 1998 (Fins: Suomen Cup) was de 44ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 31 oktober met de finale in het Olympiastadion in Helsinki. HJK Helsinki won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis (na 1966, 1981, 1984, 1993 en 1996) door PK-35 Vantaa met 3-2 te verslaan.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 1998
Fins voetbalelftal in 1998

1998
Finland